Barichneumon rufipes (Cameron), een gewone sluipwesp
 Barichneumon rufipes (Habermehl), een gewone sluipwesp